Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр в комедийном телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одному из номинированных на неё актёров за выдающееся исполнение главной роли в комедийном телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 11 февраля 1954 года на 6-й церемонии награждения премией «Эмми» актёру Дональду О’Коннору за работу в шоу «Час комедии от Колгейт». На первых церемониях награждения премия за лучшую мужскую роль вручалась деятелям как телевидения, так и радио. Кроме того, вплоть до 1954 года, её вручение обуславливалось только фактом выдающихся работ номинированных актёров на телевидении и не было связано с конкретными ролями номинантов. В период с 1954 по 1965 годы премия в данной категории не всегда разделялась по жанровому признаку, и зачастую на неё номинировались актёры как драматических, так и комедийных телесериалов. С 1966 года на премию стали номинироваться исключительно актёры комедийных телесериалов. Однако в 1992 году на не претендовали исполнители гостевых ролей в комедийном телесериале (в расположенных ниже таблицах подобные номинанты отмечены специальными значками). За свою историю премия в данной категории сменила несколько наименований, пока в 1975 году на 27-й церемонии награждения не получила свое современное название.

За все время существования премии её получили 38 актёров. Актёр Джейсон Судейкис — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Теда Лассо в одноименном сериале. Актёры Кэрролл О’Коннор, Майкл Джей Фокс, Келси Грэммер и Джим Парсонс завоевали большинство наград в категории «Лучший актёр в комедийном телесериале»; они являются четырёхкратными обладателями премии. Актёр Тед Дэнсон четырнадцать раз номинировался на премию как лучший актёр в комедийном телесериале; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр в комедийном телесериале».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в комедийном сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии
 Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

Примечания 

Актёр в комедийном телесериале
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам